Василий То́карев:
 Токарев, Василий Иванович (1844—1887) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Токарев, Василий Фёдорович (1913—1944) — гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.